Denumirea de Cernookovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Cernookovo, un sat în comuna Gheneral-Toșevo, regiunea Dobrici;
 Cernookovo, un sat în comuna Vărbița, regiunea Șumen.

Vezi și 
 Cerna (dezambiguizare)